Munizip steht für:

 Stadtbezirk der italienischen Hauptstadt, siehe Stadtgliederung Roms #Munizipien
 Verwaltungseinheit in Libyen, original Schaʿbiyyat,  siehe Libyen #Verwaltungsgliederung
 Munizipium (Rumänien), rumänisch Municipiu, Verwaltungseinheit

Siehe auch:

 Munizipalität (Gemeindestruktur)
 Municipio (Begriffsklärung)